Aéroport de Lyon peut désigner :
 aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, l'aéroport international de la ville ;
 aéroport de Lyon-Bron, l'aéroport utilisé principalement par l'aviation légère et d'affaire.

Aéroports de Lyon peut désigner :
 Aéroports de Lyon, l'entreprise gestionnaire des deux aéroports précédents. 

Lyon
Transport à Lyon